Maria Anna Wilhelmine Elisabeth Mathilde von Hessen und bei Rhein (* 25. Mai 1843 in Darmstadt; † 16. April 1865 in Schwerin) war eine Prinzessin von Hessen und bei Rhein und durch Heirat Großherzogin von Mecklenburg-Schwerin.

Leben 

Anna war die einzige Tochter des Prinzen Karl von Hessen und bei Rhein (1809–1877) aus dessen Ehe mit Elisabeth (1815–1885), Tochter des Prinzen Wilhelm von Preußen. Sie war eine Schwester des Großherzogs Ludwig IV. von Hessen und bei Rhein.

Anna heiratete am 12. Mai 1864 in Darmstadt den Großherzog Friedrich Franz II. von Mecklenburg-Schwerin. Für den Großherzog war es bereits die zweite Ehe, nachdem seine erste Gemahlin Auguste 1862 an Tuberkulose gestorben war. Der Großherzog hatte die Prinzessin bei seiner Teilnahme am Frankfurter Fürstentag kennengelernt und fühlte sich durch ihr frommes und schüchternes Wesen an seine erste Frau erinnert. Anna wurde durch diese Ehe Stiefmutter der vier überlebenden Kinder erster Ehe von Friedrich Franz II.

Anna starb bereits ein Jahr nach der Eheschließung 21-jährig an Kindbettfieber nach der Geburt ihres einzigen Kindes. Die Großherzogin ist im Schweriner Dom bestattet.

Nachkommen 
 Anna Elisabeth Auguste Alexandrine (* 7. April 1865; † 8. Februar 1882)

Vorfahren 

Anmerkung: Auffällig in diesem Stammbaum ist die Tatsache, dass es bei ihren Großeltern und Ur-Großeltern viele interfamiliäre Heiraten gab. Daher ist das Haus Hessen-Darmstadt dort auch überproportional oft vertreten.

Literatur 
 Ludwig von Hirschfeld: Friedrich Franz II., Grossherzog von Mecklenburg-Schwerin, und seine Vorgänger, Duncker & Humblot, 1891

Weblinks 

 
 http://www.emecklenburg.de/Niklot/i0160.htm
 http://www.harry-siegert.de/html/frauen_und_strassen.html
 http://amtspresse.staatsbibliothek-berlin.de/vollanzeige.php?file=9838247%2F1865%2F1865-04-26.xml&s=2
 

Friedrich Franz II. (Mecklenburg)
Karl von Hessen-Darmstadt
Prinz (Hessen-Darmstadt)
Großherzogin (Mecklenburg)
Familienmitglied des Hauses Hessen (Linie Darmstadt)
⚭Anna #HessenDarmstadt
Geboren 1843
Gestorben 1865
Frau